Ла-Ланд-сюр-Дром () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 240 км на захід від Парижа, 39 км на захід від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2017 року Ла-Ланд-сюр-Дром, Дамп'єрр, Сен-Жан-дез-Ессартьє i Сет-Ван було об'єднано в новий муніципалітет Валь-де-Дром.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Ланд-сюр-Дром на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Ланд-сюр-Дром на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кальвадос